Ruta 31 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 31
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 31 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 31 (Chile)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 31 (Uruguay)